Prepositura di Groenendael – monastero nella foresta di Soignes
 Cane da pastore belga (Groenendael) – razza canina